Coal Miner’s Daughter bezeichnet:

 Coal Miner’s Daughter (Lied) von Loretta Lynn aus dem Jahr 1970
 Coal Miner’s Daughter (Album) von Loretta Lynn aus dem Jahr 1970
 Loretta Lynn: Coal Miner’s Daughter, Autobiografie von Loretta Lynn und George Vecsey aus dem Jahr 1976
 Originaltitel des Kinofilms Nashville Lady aus dem Jahr 1980
 Coal Miner’s Daughter: A Tribute to Loretta Lynn, ein Tribut-Album an Loretta Lynn aus dem Jahr 2010